Automatic Exhaust Control
 AEC (autobus- en vrachtwagenmerk) uit Groot-Brittannië
 AEC (automerk) uit de Verenigde Staten
 AEC (pantserwagen), een Engelse serie pantserwagens
 United States Atomic Energy Commission, voormalig agentschap van de Amerikaanse overheid.
AEC Architecture, Engineering, Construction een branche in de bouwkunde.
de Europese Vereniging van Conservatoria (Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen, AEC)